Тимирязевский сельский округ

Российская Федерация

Адыгея 

 Тимирязевский сельский округ Майкопского района (до 2004 года)

Калининградская область 

 Тимирязевский сельский округ Славского района (до 2019 года)

Тверская область 

 Тимирязевский сельский округ Калязинского района (до 2005 года)

Томская область 

 Тимирязевский сельский округ Томского района (упразднён)

Ульяновская область 

 Тимирязевский сельский округ Ульяновского района

Казахстан

Костанайская область 

 Тимирязевский сельский округ Житикаринского района

Костанайская область 

 Тимирязевский сельский округ Сарыкольского района

Павлодарская область 

 Тимирязевский сельский округ Успенского района

Северо-Казахстанская область 

 Тимирязевский сельский округ Тимирязевского района